Каранти́н — багатозначний термін, що може бути назвою комплексу адміністративних та медико-санітарних заходів для запобігання поширенню певної інфекційної хвороби або епідемії; фортифікаційних споруд, що слугували місцем проведення карантину; кінофільмів; літературного твору; торгової марки в музичному виробництві записів та відео; музичного альбому; комп'ютерної відеогри; функції в антивірусних комп'ютерних програмах.

Медицина 
 Карантин — адміністративні та медико-санітарні заходи на обмеження контактів інфікованої або підозрілої на інфікування особи (осіб), тварини, рослини, вантажу, товару, транспортного засобу, населеного пункту, на рівні країни або між державами, які застосовують для запобігання поширенню деяких інфекційних хвороб.

Кіно та телебачення 

 Фільми
 «Карантин» — німецький німий фільм 1923 року.
 «Карантин» — радянський чорно-білий художній фільм 1968 року.
 «Карантин» — американський телефільм 1970 року.
 «Карантин» — радянський російський дитячий комедійний фільм 1983 року.
 «Карантин» — американський телевізійний фільм-трилер 2000 року.
 «Карантин» — американський науково-фантастичний фільм жахів 2008 року.

 Епізоди
 Карантин (епізод Зони сутінків) — 43-й епізод першого сезону телевізійного серіалу «Зона сутінків».
 Карантин (епізод Зони сутінків) — назва епізоду з 4-го сезону канадсько-американського фантастичного телесеріалу «Зоряна брама: Атлантида».

Література 
 Карантин — науково-фантастичний роман американського письменника Грега Ігена.
 Карантин — історичний роман 1997 року англійського письменника Джима Крейса.

Музика 
 Карантин — англійська торгова марка () музичного виробництва записів та відео електронної музики ().
 Карантин — назва альбому електронної музики (2012 рік) американської музикантки Лорел Гало.

Комп'ютерна гра 
 Карантин — комп'ютерна відеогра 1994 року, шутер від першої особи.

Антивірусні комп'ютерні програми 
 Карантин — функція антивірусних програм.

Інше 
 Одеський карантин — фортифікаційні укріплення в Одесі, які існували у 19-му столітті й слугували для карантину товарів та пасажирів, що прибули до Одеського порту.